Леонид Яковлев:
 Яковлев, Леонид Васильевич (1905—1982) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Яковлев, Леонид Георгиевич (1858—1919) — российский певец-баритон.